Епархия Лаббока () — епархия Римско-Католической церкви в городе Лаббок, штат Техас, США. Епархия Лаббока входит в митрополию Сан-Антонио. Кафедральным собором епархии Лаббока является собор Христа Царя.

История 
25 марта 1983 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «Monent prudentia», которой учредил епархию Лаббока, выделив её из епархий Амарилло и Сан-Анджело.

Ординарии епархии
 епископ Michael Jarboe Sheehan (25.03.1983 — 17.08.1993) — назначен Архиепархия Санта-ФеАрхиепископом Санта-Фе$
 епископ Plácido Rodríguez (5.04.1994 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Monent prudentia, AAS 75 (1983) I, стр. 603

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Католицизм в Техасе